Langkan (Langgam), een plaats in Indonesië
Langkan (Banyuasin III), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing